Петренко Сергій Анатолійович (1968) — колишній український та російський хокеїст.
 Петренко Сергій Валерійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петренко Сергій Володимирович ( 1956) — український веслувальник, каноїст, дворазовий олімпійський чемпіон.
 Петренко Сергій — український підприємець в ІТ-сфері, колишній директор Яндекс-Україна.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок